A férfi 200 méteres gyorsúszás selejtezőit és az elődöntőket július 25-én, míg a döntőt július 26-án rendezték meg a 2011-es úszó-világbajnokságon.

Rekordok

Érmesek

Eredmények

Selejtezők

Elődöntők

Első elődöntő

Második elődöntő

Döntő

Források
Rajtlista
Selejtezők eredményei
Elődöntők eredményei
Döntő eredménye

FG0200